Приволзький район () — назва кількох адміністративних одиниць у Росії:

 Приволзький район — район в Астраханській області
 Приволзький район — район в Івановській області
 Приволзький район — район в Самарській області
 Приволзький район — район міста Казань